Ларс Густаф Оскар Данск (; ) — шведский хоккеист, вратарь системы клуба НХЛ «Калгари Флэймз».

Клубная карьера 

Начал заниматься хоккеем в школах шведского «Брюнеса» и «Шаттак Сент-Мари» в США, а также провёл два сезона за «» в юниорской лиге провинции Онтарио. 8 мая 2014 года Данск подписал свой первый профессиональный трёхлетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс».

В свой первый сезон в Северной Америке играл в фарм-клубах «Спрингфилд Фэлконс» и «» в Американской хоккейной лиге и ECHL соответственно. 23 мая 2015 года был арендован «Рёгле», выступающем в Шведской хоккейной лиге.

26 июня 2017 года, после окончания контракта с «Блю Джекетс», Данск не получил предложения о его продлении и покинул систему клуба в качестве ограниченно свободного агента. 3 июля 2017 года подписал однолетний двусторонний контракт с командой НХЛ «Вегас Голден Найтс».

После перехода начал играть за фарм-клуб «Чикаго Вулвз», выступающем в АХЛ. Но после всего одной игры за «волков» он был вызван в главную команду. 21 октября 2017 года Данск дебютировал в НХЛ, заменив травмированного Малкольма Суббана. Провёл на площадке заключительные 14 минут матча и записал свою первую победу в НХЛ в овертайме со счётом 3:2 над «Сент-Луис Блюз». 24 октября 2017 года впервые вышел в старте в НХЛ, сделав 29 спасений своих ворот при 31 броске и тем самым помог одержать победу со счётом 4:2 над «Чикаго Блэкхокс». Затем он впервые оставил свои ворота в неприкосновенности в матче НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (7:0), сделав 32 спасения. Но его успех был недолгим: 30 октября 2017 года он получил травму и был заменён Максимом Лагасе. 24 января 2018 года, после восстановления от травмы, он был переведён в «Чикаго Вулвз». Позже являлся основным вратарём фарм-клубов «Чикаго Вулвз» и «Хендерсон Силвер Найтс» в АХЛ. Всего в АХЛ Оскар сыграл 148 матчей чемпионата и плей-офф при 81 победе и 7 играх «на ноль». В НХЛ сыграл 6 матчей, одержав 4 победы.

5 июля 2021 года перешёл в московский «Спартак», выступающий в КХЛ, подписав двухлетний контракт. В сезоне 2021/22 принял участие в 17 встречах регулярного чемпионата, в которых одержал шесть побед при коэффициенте надёжности 2,66 и 91 % отражённых бросков. В плей-офф швед сыграл пять матчей, выиграв лишь в одной из них и в среднем отражая 93,3 % бросков при коэффициенте надёжности 1.76. 13 июля 2022 года заключил однолетний двусторонний контракт с клубом НХЛ «Калгари Флэймз».

Достижения 
 Командные
 Лучший голкипер : 2010
 Лучший вратарь Элитной лиги до 18 лет Запада по коэффициенту надёжности: 2011
 Серебряная медаль турнира памяти Ивана Глинки со сборной Швеции: 2011
 Лучший голкипер молодёжного чемпионата мира: 2014

 Личные
 Третья команда звёзд АХЛ: 2014
 Дэйв Пинкни Трофи: 2014

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Эри Оттерз»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки ХК «Рёгле»
Игроки «Вегас Голден Найтс»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Задрафтованные ХК «Коламбус Блю Джекетс»